Südpark bezeichnet:
 eine Parkanlage in Berlin-Rudow, siehe Südpark (Berlin-Rudow)
 eine Parkanlage in Berlin-Spandau, siehe Südpark (Berlin-Spandau)
 eine Parkanlage in Bochum-Wattenscheid, siehe Südpark (Wattenscheid)
 eine in Planung und Teilrealisierung befindliche Parkanlage in Dresden, siehe Südpark (Dresden)
 eine Parkanlage in Düsseldorf, siehe Südpark (Düsseldorf)
 eine Parkanlage in Neuss, siehe Südpark (Neuss)
 eine Parkanlage in Erfurt, siehe Südpark (Erfurt)
 eine Parkanlage in Kelsterbach, siehe Südpark (Kelsterbach)
 eine Parkanlage in Köln, siehe Südpark (Köln)
 eine Parkanlage in Königsberg (Preußen), siehe Südpark (Königsberg)
 eine Parkanlage in München, siehe Südpark (München)
 eine Parkanlage in Münster (Westfalen), siehe Südpark (Münster)
 eine Parkanlage in Recklinghausen, siehe Südpark (Recklinghausen)
 eine Parkanlage in Solingen, siehe Südpark (Solingen)
 eine Parkanlage in St. Pölten, siehe Voithvilla#Parkanlage
 ein Einkaufszentrum in Klagenfurt, siehe Südpark (Einkaufszentrum)
 ein Bauwerk in Basel, siehe Südpark (Basel)